El Campeonato Femenino (Women's Championship en inglés) es el nombre dado a ciertos campeonatos de lucha libre profesional. A pesar de que varias compañías de este deporte han utilizado el término "Women's Championship" solo exclusivo para la división femenino, este es utilizado para definir el campeonato más importante disputado entre sus luchadoras y de mayor renombre. En los primeros años de la lucha libre profesional, las compañías o promociones territoriales a través de los Estados Unidos y su diversa importancia sugerían que solo algunas podían promocionar un "Campeonato Femenil", en el sentido de que ese campeonato, en teoría, podía ser defendido frente a cualquier retador en cualquier parte del mundo. 

Dentro de los campeonatos actuales de mayor importancia femenil se encuentran el Campeonato Femenino de Raw, Campeonato Femenino de SmackDown (de la WWE), el Campeonato Mundial Femenino de AEW (de AEW), el Campeonato Mundial Femenil del CMLL (de la CMLL), el Campeonato Reina de Reinas de AAA (de AAA), el Campeonato de Knockouts de Impact (de Impact Wrestling, antes conocido como TNA e GFW Wrestling), y el Campeonato Mundial de Stardom (de Stardom), Campeonato Mundial Femenil de Honor de ROH, el Campeonato Femenil de NXT, Campeonato Femenino del Reino Unido NXT de la WWE NXT y NXT UK.

Campeonatos activos 
Estos son algunos de los campeonatos activos que tienen el nivel de Mundial.

Campeonatos inactivos
 Campeonatos inactivos reconocidos de empresas Importantes:

Véase también 
 Lucha libre profesional
 Campeonato Mundial Peso Pesado
 Campeonato en Parejas
 Campeonato Crucero

Campeonatos de lucha libre profesional